Блеквел има више значења:
 Блеквел (Тексас)
 Блеквел (Оклахома)